Dobrolet Airlines, een Russische lagekostenluchtvaartmaatschappij
 Dobrolet Cargo Airlines, een voormalige Russische vliegmaatschappij voor vrachtvervoer
 Dobroljot, een voorloper van de Russische vliegmaatschappij Aeroflot